Leituga pode referir-se às seguintes espécies vegetais da família Asteraceae:

 Hypochaeris radicata
 Hypochaeris glabra
 Lactuca serriola
 Sonchus pinnatus
 Sonchus fruticosus
 Tolpis barbata